Silent Scream est un film britannique sorti en 1990
 Silent Scream est une chanson japonaise sortie en 2011